Schwarzenfels bezeichnet:

 Schwarzenfels, einen Ortsteil der Gemeinde Sinntal im Main-Kinzig-Kreis
 Burg Schwarzenfels, eine Burg im Ortsteil Schwarzenfels der Gemeinde Sinntal
 Villa Schwarzenfels, eine historistische Villa am Wörthersee
 Amt Schwarzenfels, ein historisches Amt (Gebiet) in der Grafschaft Hanau-Münzenberg, später: dem Fürstentum Hanau und der Provinz Hanau des Kurfürstentums Hessen
Schwarzenfels (Schiff, 1915)
Schwarzenfels (Schiff, 1925)

Siehe auch:
 Anton Ludwig von Schwartzenfels (1678–1725), sachsen-gothaischer Geheimer Rat, Kammerdirektor und Kreishauptmann zu Altenburg
 Schwarze Felsen von Pungo Andongo
 Black Rock
 Piedras Negras